Ferenc Molnár (8 de abril de 1891 -?) Era um jogador e gerente de futebol húngaro de Érd . Como jogador, ele competiu com o MTK Budapest por treze anos  antes de se mudar para a Itália para jogar e administrar muitos clubes.

A partir de 1920, a partir de Spes Genova; Molnár atuou como gerente de jogadores, eventualmente em 1926 ele se tornou apenas um gerente. Durante a maior parte do tempo em que Molnár era gerente, ele se movimentava a cada temporada, passando períodos em vários clubes. Em 1943, ele foi forçado a deixar a Itália quando a reserva do exército húngaro o convocou.

Referências 
http://www.rsssf.com/players/hong-players-in-it.html

Futebolistas da Hungria